Міропласт — український виробник профільних систем для вікон та дверей з ПВХ. Продукція експортується до 15 країн Європи, Азії, Південної Америки.

Історія 

 2006 — заснування компанії, початок будівництва виробничого комплексу.
 2007 — після завершення будівництва виробничого комплексу площею 12 тис. м2 у Дніпрі, компанія почала випуск продукції — систем WDS 300, WDS 303, WDS 404.
 2008—2009 — початок випуску 4-камерної профільної системи власної розробки WDS 400 та трьохкамерних систем під брендами TRIO, Galaxy, Olimpia
 2009 — початок випуску 5-камерної профільної системи WDS 505.
 2010 — старт експортних продажів.
 2011 — впровадження системи менеджменту якості. Отримання сертифікату відповідності СМЯ ДСТУ ISO 9001:2009 (УкрСЕПРО).
 2011 — для організації навчання партнерів компанії було організовано корпоративну бізнес-школу Miroplast Business School.
 2012 — отримання сертифікатів відповідності СМЯ ISO 9001:2008 (Dekra), ДСТУ ISO 9001:2009 (Global Certifik).
 2012 — відкриття нового цеху з виробництва ПВХ-профілю. Старт випуску нової 6-камерної системи WDS 8 SERIES.
 2013 — запуск лінії з виробництва підвіконь WDS. Підтверджено сертифікати СМЯ ISO 9001:2008 (Dekra), ДСТУ ISO 9001:2009 (Global Certifik).
 2014 — початок випуску 5-камерної профільної системи WDS 500.
 2015 — початок випуску інноваційної 6-камерної профільної системи WDS 7 SERIES, отримання системного паспорту  на вікна з профілю WDS 7 SERIES.
 2016 — отримання системного паспорту  на вікна з профілю WDS 8 SERIES.
 2016 — компанія приєдналася до Європейської бізнес асоціації.
 2017 — компанія Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S. (Beta, Стамбул) отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на збільшення долі в компанії «МІРОПЛАСТ».
 2017 — впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві ISO 14001:2015.
 2018 — введено в експлуатацію дві екструзійних лінії з високою виробничою потужністю (600 кг/год).
 2019 — оновлено модельний ряд віконних профільних систем власного виробництва. На цей момент випускаються системи WDS 5S, WDS 6S, WDS 7S, WDS 8S.

Miroplast Business School 

Корпоративна бізнес-школа заснована 2011 року, проводить семінари для спеціалістів віконного ринку. Основними напрямками навчання є менеджмент, маркетинг, стратегія продажів, підвищення технічної кваліфікації, тімбілдинг та спеціальні програми для ТОП-менеджерів.

Салони, партнери 

З 2008 року компанія розвиває мережу салонів. З 2017 року — мережу партнерів. Діють 124 салони та 124 партнери WDS. 2018 року відкрито 80 точок продажу.

Соціальна активність 

 Компанія запровадила стипендіальну програму для підтримки молоді «Міропласт грант» для студентів Українського хіміко-технологічного університету з Дніпра.
 За підтримки компанії проведено змагання з гандболу «Ліга-Днепр».

Нагороди 

 2008 — друге місце за обсягами виробництва ПВХ-профілю в Україні
 2012 — перемога у І конкурсі «Найефективніша інвестиція в Україну» за версією журналу «Банкиръ» у номінації «Найкращий інвестиційний проект, найбільш ефективно реалізований в Україні»
 2012 — Бренд року
 2016 — перше місце за обсягами виробництва ПВХ-профілю в Україні.
 2017 — відзнака «Вибір України».
 2018 — бренд WDS займає перше місце за обсягами реалізації в Україні.

Примітки 

Підприємства за алфавітом
Підприємства хімічної промисловості України
Підприємства Дніпра